Mö steht für:
 die Mönckebergstraße in Hamburg
 MØ, dänische Sängerin

Abkürzung